Das Tennis International Darmstadt 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Darmstadt. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 25. bis 30. Juni 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Darmstadt